est un genre éteint damphibiens temnospondyles du Trias d'Allemagne et de Russie, connus durant presque tout le Trias de l'Olénékien jusqu'au Rhétien.

Il a d'abord été nommé par Hermann Burmeister en 1849 et l'espèce type est Trematosaurus brauni .

Classification 
Cladogramme montrant la position phylogénétique de Trematosaurus selon Schoch (2006) :

Cladogramme montrant la position phylogénétique de Trematosaurus selon Steyer (2002) :

Cladogramme des Stereospondyli

Liens externes

Notes et références

Références

Références taxonomiques 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Paléontologie en Russie
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1849
Stereospondyli